Терви́ль — топоним:
 Тервиль (Швейцария) () — коммуна в Швейцарии, кантон Базель-Ланд.
 Тервиль (Франция) () — коммуна во Франции, кантон Тьонвиль.